Pierre Blanchet ist der Name folgender Personen:

* Pierre Blanchet (Dichter) (1459–1519), französischer Dichter 
 Pierre Blanchet (Widerstandskämpfer) (1907–1944), französischer Widerstandskämpfer 
 Pierre Blanchet (Journalist) (1944–1991), französischer Journalist